Віньош () — португальська власна назва.

Топоніми

Віньош (Пезу-да-Регуа) — парафія.
 Віньош (Фафе) — парафія.